Ге́тманцев — фамилия украинского происхождения; имеет женскую форму Гетманцева.
 Гетманцев, Герман Григорьевич  (1926—1980) — видный советский учёный в области радиофизики и радиоастрономии и организатор науки. 
 Гетманцев, Даниил Александрович  (род. 1978) — украинский юрист, адвокат, доктор юридических наук, профессор. См. также 
 Гетманцы — село, относится к Раздельнянскому району Одесской области Украины.